Дуві́ль-ан-Ож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на захід від Парижа, 27 км на схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 224,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дувіль-ан-Ож на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Дувіль-ан-Ож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кальвадос